Авехутла има више значења:
 Авехутла (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авехутла (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику